Т1000 може стосуватися такого:

 Т-1000, персонаж фільму «Термінатор 2: Судний день» головним чином у виконанні актора Роберта Патріка (робот-убивця із «рідкого металу»)
 Т-1001, персонаж телесеріалу «Термінатор: Хроніки Сари Коннор» головним чином у виконанні Шерлі Менсон (голова корпорації «Zeira Corps.»)
 Т1000, реактивний двоконтурний газотурбінний двигун сімейства «Rolls-Royce Trent» (відповідно фірми Rolls-Royce) 
 OS T1000, потяг, який використовують у метрополітені міста Осло (Норвегія)
 T-1000 truck, вантажівка, розроблена американською фірмою «Kenworth» 
 Pontiac T1000/1000, авто, також відоме як Chevrolet Chevette (вироблялося 1981—1987 рр.)
 SNCF Class T 1000, французький газотурбінний потяг, попередник SNCF Class T 2000 (виробляли до 1972 року)
 Sun Fire T1000, комп'ютерна серверна система
 Telebit T1000, модель модема
 Toshiba T1000, лептоп фірми «Toshiba» (випущено 1987 року)
 T 1000, транзисторний радіоприймач німецької фірми «Braun»
 Тип вуглецевого волокна